Il doppio del torneo di tennis Internacional Femenil Monterrey 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Florencia Molinero e Laura Pigossi che hanno battuto in finale Indy De Vroome e Lenka Wienerova 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Chieh-Yu Hsu /  María Irigoyen (quarti di finale)
 Florencia Molinero /  Laura Pigossi (Campionesse)

 Ximena Hermoso /  Marcela Zacarías (semifinali)
 Heidi El Tabakh /  Allie Kiick (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internacional Femenil Monterrey 2013